Гильом (Гийом) VII — имя ряда французских сеньоров:
 Гильом VII (герцог Аквитании) (1023—1058) — герцог Аквитании и граф Пуату (под именем Гильома V) в 1039—1058 годах, из династии Рамнульфидов.
 Гильом VII (граф Оверни) (ок. 1130—1169) — граф Оверни с 1147 года
 Гильом VII (граф Ангулема) (ум. до 1186) — граф Ангулема с 1181 года
 Гильом VII де Шалон-Арле (ок. 1417—1475) — принц Оранский, сеньор д’Арле и д’Аргель с 1463 года. См. также 
 Вильгельм VII